Borowkow ist der Name von:

Alexei Andrejewitsch Borowkow (1903–1945), russischer Flugzeugingenieur